Sezon 1954/1955 był szóstym sezonem DDR-Oberligi, stanowiącej pierwszy poziom rozgrywek w NRD.

Tabela

Bibliografia 
Archiwum niemieckiej piłki nożnej 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Niemieckiej Republice Demokratycznej
1954 w piłce nożnej
1955 w piłce nożnej